

Pessoas 
Mariana (esposa de Herodes) 
Maria Ana de Áustria, Rainha de Espanha — segunda esposa do rei Filipe IV

Geografia
Mariana — município de Minas Gerais, Brasil
Mariana (Espanha) — município da província de Cuenca
Mariana Mantovana — comuna italiana

Outros usos 
Hiperdulia — relativo à devoção à Virgem Maria
Maria (mãe de Jesus)
Mariana (1968) — telenovela mexicana
Mariana (1970) — telenovela mexicana

Ver também 
Ilhas Marianas — no oceano Pacífico

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos